Штефани Фёгеле — победительница соревнований. В полуфинале ею переиграна прошлогодняя чемпионка: Тамарин Танасугарн.

Посев 

  Кейси Деллакква (Четвертьфинал)
  Мисаки Дои (Второй раунд)
  'Штефани Фёгеле (Титул)
  Кимико Датэ-Крумм (Финал)

<li> Тамарин Танасугарн (Полуфинал)
<li> Куруми Нара (Четвертьфинал)
<li> Эшли Барти (Четвертьфинал)
<li> Эрика Сэма (Первый раунд)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Dunlop World Challenge 2012